Mata del candil puede referirse a:
El nombre común de la planta Arisarum simorrhinum.
El nombre común de la planta Arisarum vulgare.